Pobrežje je lahko ime več naselij

V Sloveniji 
 Pobrežje, Črnomelj
 Pobrežje, Maribor 
 Pobrežje, Videm pri Ptuju

V Avstriji oz. na avstrijskem dvojezičnem Koroškem 
 Pobreže, pri Pokrčah, nem. Pubersdorf, tržna občina Pokrče

Drugje

Na Hrvaškem 
 Pobrežje, Dubrovnik

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška